Prismopora är ett släkte av mossdjur. Prismopora ingår i familjen Hexagonellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Prismopora